Datto di Bari –  protagonista di un'insurrezione antibizantina del 1009
Datto – città della contea di Clay (Arkansas) (Stati Uniti d'America)